Hombourg (franzosierte Form von „Homburg“) ist der Name folgender Orte:

in Belgien:
 Hombourg (deutsch Homburg), Ortsteil der Gemeinde Plombières (dt. Bleyberg) in Belgien

in Frankreich:
 Hombourg (deutsch Homburg), Gemeinde im französischen Département Haut-Rhin
 Hombourg-Budange (deutsch Homburg-Bidingen), Gemeinde im französischen Département Moselle
 Hombourg-Haut (deutsch Oberhomburg), Gemeinde im französischen Département Moselle
 Hombourg-Bas (deutsch Unterhomburg), Ortsteil von Hombourg-Haut

Siehe auch:
 Homburg (Begriffsklärung)